Това е списък на министър-председателите на България, подредени по продължителност на управлението им. Той отчита периода от 17 юли 1879 г. до    г.

Допълнителни списъци сумират периодите на управление по политическа партия и по област, в която е роден министър-председателят.

Министър-председатели 
 Обща продължителност на управление в дни към    г.

По политическа партия

По област, в която са родени

По продължителност на живот 
В този списък попадат десетимата най-дълго живели министър-председатели на България към 12 март 2023 г.

Вижте също 
 Министър-председател на България
 Правителства на България

Списъци на заемали длъжности